

Palmarès
 All-NBL Canada Second Team (2012)
 Miglior stoppatore NBL Canada (2012)

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 Scheda su osubeavers.com